I liga północnokoreańska w piłce nożnej (; dawniej Zawody Postępu Technicznego, ) – najwyższa północnokoreańska liga piłkarska. W rozgrywkach uczestniczy zazwyczaj 10–15 drużyn.

Informacje na temat rozgrywek są często skrótowe lub niepewne. Oprócz właściwych mistrzostw każdego roku odbywają się liczne turnieje np. o Nagrodę Man'gyŏngdae (, ), Nagrodę Paektusan () czy Puchar Pochodni ().

Ponadto rozgrywana jest również liga żeńska.

Uczestnicy

Mistrzowie KRLD

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 My Football Facts North Korea 
 
 Other Football - DPRK - Youtube

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich
Piłka nożna w Korei Północnej